Con il termine Erionite ci si può riferire a tre distinte specie mineralogiche:

Erionite-Ca
Erionite-K
Erionite-Na